

Biologia 
 Lampart (Panthera pardus), znany też jako leopard, pantera, lampart plamisty –  gatunek ssaka z rodzaju lampart,  z podrodziny panter (Pantherinae) z rodziny kotowatych (Felidae).
 Lampart (Panthera) – rodzaj taksonomiczny

Tytuły dzieł 
 Lampart (Jargoon Pard) – powieść Andre Norton z 1978 roku
 Lampart (Il Gattopardo) – powieść Giuseppego Tomasiego di Lampedusy wydana w 1958
 Lampart (Il Gattopardo) – film Luchina Viscontiego z 1963, ekranizacja powieści

Inne 
 PZL.48 Lampart – projekt polskiego samolotu myśliwskiego z roku 1938